Lirio bezeichnet:

 eine Gemeinde in der italienischen Lombardei, siehe Lirio (Italien)
 eine Aldeia der osttimoresischen Hauptstadt Dili, siehe Lirio (Motael)